Расселл Тайберт (; родился 22 декабря 1992 года в Ниагара-Фолс, Канада) — канадский футболист, полузащитник клуба «Ванкувер Уайткэпс» и сборной Канады.

Клубная карьера 

Тайберт — воспитанник клуба «Ванкувер Уайткэпс». В 2008 и 2009 годах во время выступлений за молодёжный состав, Расселл дважды был признан лучшим футболистом страны среди юношей. 1 августа 2010 года в матче против «Каролина Рэйлхокс» он дебютировал за команду. После преобразования «Ванкувер Уайткэпс» во франшизу MLS он был подписан вновь образованным клубом 17 марта 2011 года. 19 марта 2011 года в поединке против «Торонто» Тайберт дебютировал в высшей лиге. 12 мая 2013 года в поединке против «Лос-Анджелес Гэлакси» он сделал «дубль», забив свои первые голы за клуб. В 2015 году Расселл помог «Уайткэпс» выиграть первенство Канады.

Международная карьера 
В 2011 году Тайберт в составе молодёжной сборной Канады выступал на молодёжном чемпионате КОНКАКАФ в Гватемале. На турнире он сыграл в матчах против команд Гваделупы и Мексики.

16 августа 2012 года в товарищеском матче против сборной Тринидада и Тобаго Тайберт дебютировал за сборную Канады, заменив во втором тайме Патриса Бернье. В 2013 году Расселл попал в заявку сборной на участие в Золотом кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матче против сборной Мартиники.

11 июня 2015 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Доминики Тайберт забил свой первый гол за национальную команду.

В том же году Расселл попал в заявку сборной на участие в Золотом кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против сборных Коста-Рики, Ямайки и Сальвадора.

В 2017 году Тайберт в третий раз попал в заявку сборной на участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против команд Французской Гвианы и Ямайки.

Тайберт был включён в состав сборной Канады на Золотой кубок КОНКАКАФ 2019. На турнире он сыграл в матчах против команд Мартиники и Мексики.

Голы за сборную Канады

Достижения 
Командные

 «Ванкувер Уайткэпс»
  Первенство Канады — 2015

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте Канадской футбольной ассоциации
 

Футболисты Канады
Игроки сборной Канады по футболу
Игроки ФК «Ванкувер Уайткэпс» (1986—2010)
Игроки ФК «Ванкувер Уайткэпс»